Espécimen puede referirse a:

Significado 
 La palabra Espécimen.

Música 
 Specimen, banda inglesa de los ochenta.
 Espécimen (banda), banda mexicana de Hardcore punk.

Coleccionismo 
 Billete espécimen
 Estampilla espécimen

Imprenta 
 Espécimen tipográfico, catálogo de los tipos de letra ofrecidos por una fundición o diseñador